Bandakouni ist der Name der geographischen Objekte:
 Bandakouni (Anjouan), Siedlung im Süden von Anjouan, Komoren
 Bandakouni (Grande Comore), Berggipfel auf Grande Comore